En ornithologie, l'appellation Tangara à tête brune peut désigner deux espèces d'oiseaux de la famille des Thraupidae, mais n'est le nom normalisé décidé par le CINFO pour aucune espèce :
 Chlorospingus ophthalmicus, aussi appelée Tangara des buissons ou Chlorospingue des buissons ;
 Schistochlamys ruficapillus, aussi appelée Tangara cannelle ou Tangara serin.

Notes et références 

Nom d'oiseau ambigu